Sabău:
 Ioan Ovidiu Sabău, un footballeur roumain (1968 -).
 Răzvan Sabău, un joueur de tennis professionnel roumain (1977 -).